Tolema ist in Osttimor:

 ein Ort und Aldeia im Suco Leotala, siehe Leotala
 ein Ort im Suco Vatuvou, siehe Vatuvou